

Geografia

Canada 
 Orkney – villagio canadese nella municipalità rurale di Val Marie No. 17, nel Saskatchewan

Stati Uniti d'America 
 Orkney – villagio nella contea di Floyd, nel Kentucky

Sudafrica 
 Orkney – città sudafricana della provincia del Nordovest

Altro 
Orkney è anche il nome in lingua inglese dei seguenti arcipelaghi:
 Orkney Islands (Orcadi) – arcipelago britannico
 South Orkney Islands (Orcadi meridionali) – gruppo di isole sub-antartiche

Pagine correlate 
 Orcadi (disambigua)